

Carte da gioco 
 Tarocchi, un tipo di carte da gioco da cui:
 vari tipi di giochi di presa giocate con i tarocchi.
 il tarocchino bolognese.
 il Tarocco Gumppenberg
 Mazzi Visconti-Sforza
 i Tarocchi Visconti di Modrone

Altro 

 Tarocco – varietà di arancio.
 Tarocco – spatola in plastica o metallo usata in cucina.
 Giardino dei Tarocchi – parco situato vicino a Pescia Fiorentina.
 Museo dei Tarocchi – museo situato a Riola (BO)
 La via dei tarocchi (La Via del Tarot) – opera di Alejandro Jodorowsky e di Marianne Costa.
 Scacchi e tarocchi – album del 1985 di Francesco De Gregori e di un omonimo brano musicale.

Persone 
 Gianluca Tarocco, un ciclista che nel 1988 ha vinto la prova in linea ai Campionati del mondo di ciclismo su strada per la categoria juniores
 Claudio Tarocco, un calciatore, che ha partecipato al Campionato europeo di calcio Under-21 1978